Эльга Львовна (Лейбовна) Линецкая (урождённая Фельдман; 9 (22) января 1909, Санкт-Петербург — 16 июля 1997, там же) — российский филолог, переводчик, педагог.

Биография 
В 1922—1923 годах вместе с семьёй жила в Невеле, но после смерти деда её родители — учитель истории Лейб Айзикович (Лев Исаакович) Фельдман и врач Фрида Ицковна (Исааковна) Фельдман-Голощёкина — вернулись в Петроград. Семья жила на улице Чайковского, № 61. Закончила Тенишевское училище, поступила в ЛИФЛИ (1927), закончила его романо-германское отделение. Занималась у А. А. Смирнова, В. Ф. Шишмарева. На последних курсах ЛИФЛИ некоторое время посещала занятия в Государственном институте истории искусств, вскоре разгромленном.

В 1933 была арестована по сфабрикованному «контрреволюционному» делу — по воспоминаниям ученицы Линецкой Елены Баевской, за то, что с другими молодыми выпускниками участвовала в домашнем кружке изучения Канта. В 1937—1946 годах была с мужем Натаном Евсеевичем Линецким в ссылке в Актюбинской области. Затем вернулась в Ленинград. В 1950—1980-е годы вела семинар по переводу при ленинградском Доме писателей. Среди её учеников Константин Азадовский, Всеволод Багно, Владимир Васильев, Майя Квятковская, Александра Косс, Ольга Мартынова, Сергей Сухарев, Леонид Цывьян, Геннадий Шмаков, Олег Юрьев, Михаил Яснов и другие.

Умерла в 1997 году. Похоронена на кладбище Памяти жертв 9-го января.

Семья 
 Первый муж — Ионатан (Натан) Евсеевич Линецкий, учёный и изобретатель в области пищевой промышленности и управления потоком жидкости; его дочь — журналист Алла Натановна Борисова (Линецкая).
 Второй муж — Емельян Николаевич Залесский, дважды подвергался репрессиям.
 Сестра — Ноэми Львовна (Лейбовна) Фельдман (27.01.1918—04.12.2015), кандидат биологических наук, научный сотрудник ВИЭМ, лаборатории биохимии клетки Института цитологии АН СССР, затем сотрудник Ботанического института АН СССР

Переводческие работы 
Переводила стихи, прозу, драмы с французского, английского, немецкого, испанского, итальянского языков. Среди её переводов произведения Боккаччо, Шекспира, Расина, Паскаля, Ларошфуко, Шатобриана, Стендаля, А.Дюма, Кэтрин Менсфилд, Жорж Санд, Мопассана, Дж. К.Джерома, Г.Джеймса, Н. Готорна, Л. Фейхтвангера, У. Фолкнера, Э. Синклера.
Среди переведенных ею поэтов — Буало, Теккерей, Байрон, Лонгфелло, Гюго, Мюссе, Нерваль, Верлен, Малларме, Лафорг, Верхарн, Аполлинер, Деснос, Арагон, Рубен Дарио и других.

Память 
В память Э. Л. Линецкой в 2009 году Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН совместно с Союзом писателей Санкт-Петербурга (секция художественного перевода) при поддержке Института перевода (Москва) объявили о проведении Конкурса начинающих переводчиков им. Э. Л. Линецкой.

Авторские сборники переводов 
 Из французской лирики. М.: Художественная литература, 1974.
 От Нотр-Дам до Эйфелевой Башни. СПб.: Азбука-классика, 2008.
 Избранные переводы. Поэзия. Проза. СПб.: Петрополис, 2011.

Примечания

Литература 
 Эльга Львовна Линецкая: материалы к биографии, из литературного наследия, воспоминания, библиография, фотодокументы. СПб. : Симпозиум, 1999.

Ссылки 
 Юрьев О. Горлица советской ночи
 М.Яснов об Эльге Львовне Линецкой
 На сайте Век перевода

Персоналии по алфавиту
Переводчики СССР
Переводчики России
Переводчики поэзии на русский язык
Переводчики с английского языка
Переводчики с французского языка
Репрессированные в СССР
Похороненные на кладбище Памяти жертв 9-го января